Sezon Swedish Hockey League został rozegrany na przełomie 2013 i 2014 roku. Był to 39. sezon rozgrywek o mistrzostwo Szwecji w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów.

Jednocześnie był to pierwszy sezon pod nową nazwą ligi. 17 czerwca 2013 oficjalnie dokonano przemianowania nazwy rozgrywek z Elitserien na SHL, przy czym skrót oznacza w sferze krajowej, zaś w ujęciu międzynarodowym Swedish Hockey League. Zmiana była podyktowana względami konkurencyjności wobec nazewnictwa rozgrywek NHL i KHL.

Obrońcą tytułu była drużyna Brynäs, która w finale poprzedniej edycji pokonała Luleå 4:0. W porównaniu do ubiegłego sezonu ligę opuściły dwa zespoły: Timrå i Rögle, a ich miejsce zajęły Leksand i Örebro (awansowały z rozgrywek Allsvenskan).

Uczestnicy

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 14 września 2013, a zakończył się w marcu 2014. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 55 spotkań.

Legenda:       = Awans do drugiej rundy fazy play-off,       = Awans do pierwszej rundy fazy play-off,       = Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Wzorem innych lig europejskich w 2013 postanowiono zreformować system fazy play-off. W nowym formacie bezpośrednio do rundy finałowej awansuje sześć drużyn. Zespoły z miejsc 7-10 wpierw będą rywalizować o dwa wolne miejsca w fazie play-off.

Drużyny z miejsc 7-10 rozegrały pierwszą rundę fazy play-off. Zwycięzcą serii została drużyna, która zdobyła dwa zwycięstwa.

W ćwierćfinale, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego walczyła z najniżej rozstawionym zwycięzcą rundy kwalifikacyjnej, wicemistrz sezonu zasadniczego zagrał z wyżej rozstawioną drużyną rundy kwalifikacyjnej, pozostałe drużyny walczyły według klucza: 3-6, 4-5.

Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca sezonu zasadniczego (w tym wypadku Skellefteå AIK) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Od ćwierćfinałów do finałów serie rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 3 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

 Runda kwalifikacyjna
 Leksands IF (7) - HV71 (10) 1:2 (1:2, 4:2, 1:2)
 MODO Hockey (8) - Linköpings HC (9) 0:2 (0:4, 4:5)

Najskuteczniejszym zawodnikiem fazy play-off został Joakim Lindström (Skellefteå), który uzyskał 18 punktów (8 goli i 4 asysty). Najlepszym strzelcem był Jimmie Ericsson (Skellefteå), który zdobył 12 goli.

Rywalizacja o miejsca w SHL 
Dwie ostatnie drużyny z sezonu zasadniczego uczestniczyło w bezpośredniej walce o dwa miejsca w SHL w przyszłym sezonie. W tej rywalizacji brały udział także cztery najlepsze zespoły drugiej klasy ligowej, Allsvenskan w sezonie 2013/2014: trzy pierwsze w tabeli Malmö Redhawks, VIK Västerås HK i Djurgårdens IF oraz Rögle BK, który wygrał rundę kwalifikacyjną dla drużyn z miejsc 4-7. Kwalifikacje były rozgrywane systemem mecz i rewanż. Pierwsze miejsce zajął Örebro, a drugie Djurgårdens.

Nagrody 
 Skyttetrofén: Pär Arlbrandt (Linköping)
 Guldhjälmen: Joakim Lindström (Skellefteå)
 Guldpucken: Joakim Lindström (Skellefteå)
 Trofeum Salminga: Patrik Hersley (Leksands IF)
 Trofeum Honkena: Linus Ullmark (MODO Hockey)
 Trofeum Håkana Looba: Chad Kolarik (Linköpings HC)
 Trofeum Petera Forsberga: Joakim Lindström (Skellefteå)
 Najlepszy pierwszoroczniak sezonu SHL: Andreas Johnson (Frölunda HC)
 Stefan Liv Memorial Trophy: Joakim Lindström (Skellefteå AIK)
 Rinkens riddare: Oscar Möller (Skellefteå)
 Guldpipan: Mikael Nord

Przypisy 

Hokej na lodzie w Szwecji
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w Szwecji
2014 w Szwecji